Sjulstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjulstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Sjulstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Sjulstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,38 ha)
Sjulstjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (3 ha)

Se även
Sjultjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn